Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Harold Solomon che ha battuto in finale Karl Meiler 7–5, 3–6, 2–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Harold Solomon (campione)

 Wojciech Fibak (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1977